Matthias Casse (* 19. února 1997) je belgický zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Vyrůstal v Hemiksenu na předměstí Antverp. S judem začínal v nedalekém Boomu v klubu Fudji Yama pod vedením Hugo Mampaeye. Vrcholově se připravuje s vlámským týmem pod vedením nizozemského trenéra Marka van der Hama. V belgické mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2016 v polostřední váze do 81 kg a na olympijských hrách v Riu pomohl jako sparingpartner připravit k zisku nečekané bronzové olympijské medaile Dirka Van Tichelta. V roce 2017 se stal juniorským mistrem světa.

Na mistrovství světa v judu 2021 vyhrál kategorii do 81 kg a stal se tak prvním mužem, který pro Belgii získal titul judistického mistra světa. Na Letních olympijských hrách 2020 získal bronzovou medaili. Mezinárodní judistická federace ho nominovala na judistu roku 2021.

Vítězství 
 2017 - 1x světový pohár (Katowice)
 Judo World Masters 2019 (Čching-tao)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Belgii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Matthiase Casseho na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Matthiase Casseho na Judobase.org

Belgičtí judisté
Belgičtí bronzoví olympijští medailisté
Bronzoví olympijští medailisté v judu
Mistři světa v judu
Narození v roce 1997
Narození 19. února
Narození v Belgii
Žijící lidé
Muži
Vítězové Evropských her v judu